Comitatul Henderson (în original, Henderson County) este numele a cinci comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Henderson, statul   (Formate IL) -- (Categorie și format) 
 Comitatul Henderson, statul  (Formate KY) -- (Categorie și format) 
 Comitatul Henderson, statul  (Formate NC) -- (Categorie și format)
 Comitatul Henderson, statul  (Formate TN) -- (Categorie și format) 
 Comitatul Henderson, statul  (Formate TX) -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Henderson (dezambiguizare)
 Henderson (nume)

Dezambiguizare
Nume proprii